Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt, (1762-1817), femme politique française
 Théroigne de Méricourt, pièce de théâtre de Paul Hervieu (1902)
 Théroigne de Méricourt, téléfilm de Miguel Courtois (1989)